FDR, sigle composé des trois lettres F, D et R, peut faire référence à :
 Flight Data Recorder, une des boîtes noires en aéronautique ;
 Franklin Delano Roosevelt,  des États-Unis ;
 fonds de roulement, une notion financière ;
 Frequency Domain Reflectometry, une méthode de mesure des caractéristiques diélectriques d'un milieu, notamment utilisée pour la mesure de l'humidité des sols ;
 feuille de route, dans la gestion de projets notamment ;
 Fondation du Risque, une fondation pour la recherche dans les domaines du risque, liée à l'Institut Louis Bachelier ;
 , une méthode d'ajustement de la p-value pour augmenter la puissance d'un test statistique.

Voir aussi 
 FdR, abréviation en médecine de « facteur de risque ».